Амалгам, легура живе
 Амалгам (стоматологија), материјал за поправку зуба